Мировая серия 1959 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 1959 года. Победителем стала команда «Лос-Анджелес Доджерс», обыгравшая «Чикаго Уайт Сокс» со счётом 4-2.

Матчи 
 1-9 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги

Игра #1 
 Дата: 1 октября 1959 года
 Стадион: Comiskey Park I

Игра #2 
 Дата: 2 октября 1959 года
 Стадион: Comiskey Park I

Игра #3 
 Дата: 4 октября 1959 года
 Стадион: LADMemorial Coliseum

Игра #4 
 Дата: 5 октября 1959 года
 Стадион: LADMemorial Coliseum

Игра #5 
 Дата: 6 октября 1959 года
 Стадион: LADMemorial Coliseum

Игра #6 
 Дата: 8 октября 1959 года
 Стадион: Comiskey Park I

См. также 
 Мировая серия

Ссылки 
 Мировая серия 1959 на Retrosheet.org 
 Мировая серия 1959 на Baseball-Almanac.com 

Мировая серия
МЛБ в сезоне 1959
1959 год в Калифорнии
1959 год в Иллинойсе
Спортивные соревнования в Лос-Анджелесе
Спортивные соревнования в Чикаго